Llibre de Jeremies, el segon llibre profètic de la Bíblia canònica.
 Les Lamentacions de Jeremies, llibre bíblic de l'Antic Testament.
 Profeta Jeremies (Donatello), escultura de Donatello sortida del campanar de la catedral Santa Maria del Fiore de Florència.
 Biografies:
 Profeta Jeremies, profeta bíblic de finals del segle VII aC i les primeries del .
 Patriarques:
 Jeremies I de Constantinoble, patriarca de Constantinoble (1522-1545)
 Jeremies II Tranos de Constantinoble, patriarca de Constantinoble (1572-1579, 1580-1584, i 1587-1595) 
 Jeremies III de Constantinoble, patriarca de Constantinoble (1716-1726 i 1732-1733)
 Jeremies IV de Constantinoble, patriarca de Constantinoble des de l'any 1809 a l'any 1813